Jméno Lindava může mít více významů:

Sídla 
 Lindava - vesnice, část města Cvikov v okrese Česká Lípa,
 Lindava - starší název obce Lipná, část obce Potštát, okres Přerov,
 Starší český název bavorského města Lindau, ležícího na ostrově v Bodamském jezeře.

Další významy 
 Lindava (přírodní rezervace) - přírodní rezervace v Malých Karpatech na Slovensku